Klepper bezeichnet:
 umgangssprachlich (seit etwa 140 Jahren) ein unterernährtes oder altersschwaches Hauspferd
 davor bezeichnete Klepper ein für Feldarbeit oder als Zugtier wenig geeignetes, lauffreudiges Pferd für Kurierdienste
 die Pferderasse Finnischer Klepper, siehe Finnpferd
 das hölzerne Instrument Klepper (Instrument), ähnlich einer Ratsche
 den Klepper (Mantel), von der Firma Klepper hergestellter wasserdichter, gummibeschichteter Baumwollmantel
 das Unternehmen Klepper Faltbootwerft, einen Hersteller von Faltbooten („Klepperbooten“)
 Klepper (Surfbretthersteller), Surfbrett-Hersteller mit Sitz in Rosenheim
 Die Marke Klepper geht zurück auf Johann Klepper und ist seit 2003 ein Bestandteil des Textilversandhauses Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
 den Asteroiden (7130) Klepper des Hauptgürtels

Klepper ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Klepper (* 1965), deutsche Autorin
 Erhard Klepper (1906–1980), deutscher Grafiker, Illustrator und Kostümzeichner 
 Frank B. Klepper (1864–1933), US-amerikanischer Politiker
 Gernot Klepper (* 1951), deutscher Ökonom 
 Hildegard Klepper-Paar (* 1932), rumäniendeutsche Grafikerin
 Jochen Klepper (1903–1942), deutscher Journalist, Schriftsteller und geistlicher Liederdichter
 Johann Klepper (1868–1949), deutscher Schneider, Gründer der Klepper Faltbootwerft und Entwickler des Kleppermantels
 Leon Klepper  (1900–1991), rumänischer Komponist
 Lieselotte Klepper-Purjahn, deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Martin Klepper (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler
 Otto Klepper (1888–1957), deutscher Jurist und Politiker, preußischer Staatsminister (DNVP, DDP/DStP, später parteilos)
 Petra Müller-Klepper (* 1957), hessische Politikerin (CDU)
 Regina Klepper (* 1957), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Steven Klepper († 2013), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Klepper (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Walter Michael Klepper (1929–2008), rumänisch-deutscher Komponist

Siehe auch:

 Clapper